King Rat
Răzvan Raţ
 Ram Air Turbine (turbina eólica de emergência)

Desambiguação